ТЦВ — многозначная аббревиатура:
 ТЦВ — трансцеллюлярная вода
 ТЦВ — кабель телефонный малопарный (марка кабеля)
  — ТЦВ-тауэр

См. также 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей